(né en 1983), réalisateur brésilien.
 Gabriel Mascaro (né en 1944), coureur cycliste espagnol.